Шид може да се односи на:

 Шид, насељено место у Србији
 Шид (Нијевр), насељено место у департману Нијевр, Република Француска
 Шид (Саона и Лоара), насељено место у департману Саона и Лоара, Република Француска
 Шид (Лучењец), насељено место у округу Лучењец, Банскобистрички крај, Словачка Република